АИ-8 — вспомогательный газотурбинный двигатель, предназначен для запуска маршевых двигателей АИ-20, АИ-24, Д-25В и аварийного питания бортовой сети самолётов, использовался как аэродромный пусковой агрегат АПА-8. Разработан на ЗМКБ «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко, серийное производство развёрнуто в 1964 году на ОАО «Мотор Сич» в городе Запорожье.

Двигатель применяется на самолётах; Ан-24, Бе-12, вертолётах Ми-6, Ми-10. В эксплуатации находится более 460 ВСУ АИ-8. Ремонт осуществляется на Киевском авиаремонтном заводе № 410.

Характеристики 
 Габариты — 917 × 725 × 605 мм
 Масса сухая — 145 кг
 Расход воздуха через компрессор — 120 кг/ч
 Температура газа перед турбиной — 780 C°
 Мощность на клеммах генератора — 60 кВт
 Частота вращения ротора турбин компрессора — 28500 об/мин
 Частота вращения ротора турбин генератора — 26000 об/мин

Ссылки 
 Иллюстрированный каталог авиации мира 
 Краткие характеристики 
 Фото и описание на сайте по двигателестроению 

 

Авиационные двигатели
Реактивные двигатели